C POSIX library — языконезависимая библиотека (использующая соглашение о вызове cdecl), добавляющая специфические функции в систему POSIX. POSIX (и SUS) определяют номера подпрограмм, которые должны быть доступны в дополнение к соответствующим подпрограммам стандартной библиотеки Си. Она была разработана в одно время со стандартом ANSI языка Си и поэтому вплотную с этим языком связана. Были предприняты попытки сделать библиотеки Си и POSIX совместимыми, но, тем не менее, есть несколько функций POSIX, никогда не упоминаемых в ANSI Си.

Удобно применять совместно с функциональностью стандартной библиотекой Си с различной степенью взаимодействия. Например, glibc реализует функции такие как fork() внутри libc.so, но перед тем, как NPTL объединится с glibc, она создаёт отдельную библиотеку со своим собственным флагом линковщика. Зачастую, такая POSIX-специфичная функциональность рассматривается как часть библиотеки; библиотека Си соответственно может быть идентифицирована как библиотека Си, удовлетворяющая стандартам ANSI или ISO.

Заголовочные файлы библиотеки C POSIX 
Согласно стандарту POSIX.1, стандартная библиотека должна содержать следующие заголовочные файлы:

Ссылки 
 Описание библиотеки POSIX

Примечания 

Unix
Библиотеки Си
POSIX
C POSIX library